

Geografia
Francia
 Caro – comune del dipartimento del Morbihan
 Caro – comune del dipartimento dei Pirenei Atlantici
Stati Uniti d'America
 Caro – capoluogo della Contea di Tuscola, Michigan

Onomastica
 Caro – nome proprio di persona italiano maschile
 Caro – ipocoristico in diverse lingue del nome proprio di persona Carolina

Persone
 Caro – arcivescovo cattolico italiano
 Angellot Caro – giocatore di calcio a 5 colombiano
 Annibal Caro – scrittore italiano
 Anthony Caro – scultore britannico
 Cathia Caro – attrice francese
 Cristián Caro Cordero – arcivescovo cattolico cileno
 Dylan Caro – calciatore peruviano
 Elme Marie Caro – filosofo francese
 Heinrich Caro – chimico tedesco
 Horatio Caro – scacchista britannico
 Isabelle Caro (1982-2010) – modella e attrice teatrale francese
 Julio Caro Baroja – antropologo, storico e linguista spagnolo
 Marc Caro – regista francese
 Marco Aurelio Caro – imperatore romano
 Miguel Antonio Caro – politico colombiano
 Niki Caro – regista e sceneggiatrice neozelandese
 Nikodem Caro – chimico e imprenditore polacco
 Pedro Caro – generale spagnolo
 Rafael Caro Quintero – criminale messicano
 Rodrigo Caro – poeta, storico e presbitero spagnolo
 Tito Lucrezio Caro – poeta e filosofo romano